Skocznik antylopi (ang. springbok)
 Springbok – miasto w Południowej Afryce
 Springbok – amerykański koń wyścigowy
 Springboks – przydomek reprezentacja Południowej Afryki w rugby union